La vendicatrice (Vendetta) – film del 1950 diretto da Mel Ferrer
La vendicatrice (The Birthday Girl) – romanzo di Stephen Leather